Будос (Бірштонська самоуправа
 Будос (Буконяйське староство)
 Будос (Варенський район)
 Будос (Куршенайське староство)
 Будос (староство Науйосіос Утос)
 Будос (Пакражантське староство)
 Будос (Радвілішкіський район)
 Будос (Расейняйський район)
 Будос (Стаклішкеське староство)
 Будос (Тітувенайське староство)
 Будос (Укмергський район)
 Будос (Шяуляйське староство)
 Будос I
 Будос II
 Будос III
 Будос IV
 Будос V
 Будос (Юрбаркаський район)